Буренин (Буренина) — русская фамилия.

Буренин 
 Буренин, Александр Григорьевич (род. 1956) — российский государственный деятель, глава администрации Саратова (2013—2016).
 Буренин, Алексей Николаевич (род. 1958) — профессор МГИМО, заведующий кафедрой фондового рынка.
 Буренин, Анатолий Александрович (род. 1947) — российский учёный, специалист в области механики сплошных сред, член-корреспондент РАН.
 Буренин, Андрей Викторович (род. 1974) — депутат Государственной Думы РФ IV созыва.
 Буренин, Борис Анатольевич (1893—1937) — российский и советский военный деятель.
 Буренин, Виктор Петрович (1841—1926) — литературный и театральный критик, поэт-сатирик.
 Буренин, Иван Николаевич (1896—1986) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Буренин, Константин Петрович (1836—1882) — русский педагог, автор учебников.
 Буренин, Николай Евгеньевич (1874—1962) — участник революционного движения, большевик, соратник Л. Б. Красина.
 Буренин, Павел Иванович (1921—1999) — военный хирург, доктор медицинских наук.
 Буренин, Пётр Петрович (1810—не ранее 1861) — русский архитектор.

Буренина 
 Буренина, Прасковья Фёдоровна (1906—1983) — свинарка, Герой Социалистического Труда (1958).

Двойная фамилия 
 Буренин-Петров, Николай Андреевич (1862—?) — российский учитель арифметики и геометрии. Создатель Буренина сада в Верхнеуральске.
 Буренина-Петрова, Ольга Дмитриевна (род. 1965) — российский литературовед, лингвист, культуролог. Правнучка Н. А. Буренина-Петрова.

См. также 
 Буренино
 Бушенин

Примечания